Divin peut désigner :
 l'adjectif se rapportant à Dieu

Toponyme 

 Divin, village de Bosnie-Herzégovine ;
 Divín, village de Slovaquie ;
 , château fort slovaque situé dans le même district que le précédent.

Patronyme 

 Dondieu Divin (son véritable nom à l'état civil) (1968-), pianiste, violoniste et arrangeur français ;
 Karol Divín (1936-2022), patineur artistique hongrois ;
  (1980-), joueur australien de cricket.

Titre 

 Divinidylle, album de Vanessa Paradis sorti en 2007.

Divers 
 Divin, une eau-de-vie moldave ;
 Société du Verbe Divin, une congrégation religieuse missionnaire fondée en 1875 à Steyl (Pays-Bas).

Voir aussi